David Goode (kunstenaar), een Brits beeldend kunstenaar
David Goode (organist), een Brits organist

Zie ook
David Good, een professioneel golfer uit Australië
David Gooderson, een Brits acteur